Писатели Горного Алтая — первая в Горно-Алтайской автономной области (современная Республика Алтай) литературная энциклопедия. Издана в 1988 году Горно-Алтайским отделением Алтайским книжным издательством. Представляет собой биобиблиографический словарь, включающий почти 30 персоналий, а также словарные статьи об отдельных изданиях писателей. Общий объём — 261 страница.

Автором выступила библиограф Национальной библиотеки Республики Алтай Лидия Турдубековна Баштыкова, редактором — Н. И. Сальченко. Над изданием работала информационно-библиографическое отделение Горно-Алтайской областной библиотеки им. М. И. Калинина (сейчас Национальная библиотека им. М. В. Чевалкова).

Составитель ставила целью познакомить читателей с жизнью и творчеством поэтов и писателей Горно-Алтайской автономной области — членов Союза писателей СССР, а также зачинателей алтайской литературы.

Об издании 
Тематически относится к группам изданий «Литература народов Горно-Алтайской автономной области» (устарела) и «Библиографические указатели».

Издание содержит: краткие биографические справки; списки произведений и литературы о творчестве писателей; указатель имён.

В словарной статье содержатся сведения о дате и месте рождения, образовании, времени первой публикации.

Использован стандартный алфавитный порядок. Первой по алфавиту идёт фамилия, затем имя, отчество.

Библиографическое описание 
Писатели Горного Алтая: Биобиблиогр. справ. / Сост. Л. Т. Баштыкова; Ред. Н. И. Сальченко; Горно-Алтайская областная библиотека им. М. И. Калинина: Информ.-библиогр. отд. — Горно-Алтайск: Алтайское книжное издательство : Горно-Алтайское отделение. — 1988. — 261 с.

литературные энциклопедии
Энциклопедии на русском языке
Книги 1988 года
Культура Республики Алтай